Серге́й Влади́мирович Ско́льский (род. 6 октября 1995, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия) — российский спортсмен, Мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу, чемпион России, четырёхкратный чемпион Европы в открытой категории, двукратный чемпион Мира, рекордсмен книги рекордов Гиннесса.

Биография 

Сергей Владимирович Скольский родился 6 октября 1995 года в городе Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

В школе Сергей был круглым троечником. В свободное время занимался различными видами спорта, выступал за свою школу на спортивных мероприятиях и соревнованиях. За успешное выступление в них получил несколько взрослых спортивных разрядов по таким видам спорта, как лёгкая атлетика, лыжные гонки.

Начал заниматься пауэрлифтингом в 16-летнем возрасте, тогда его вес составлял 58 килограмм. Волков Алексей Павлович — первый тренер спортсмена.
Норматив Мастера спорта Сергей выполнил в 18 лет.

Семья 

Родители Сергея Скольская Ирина Ильинична (род. 09 марта 1969 г.) и Скольский Владимир Ярославович (род. 21 ноября 1970 г.) — индивидуальные предприниматели.

Спортсмен не состоит в браке и детей не имеет.

Образование 

Окончил МБОУ СОШ №6 в своём родном городе в 2013 году, затем переехал в Санкт-Петербург, где  получил высшее образование в учебном заведении СПбГТУ (Санкт-Петербургский государственный технологический университет) в период с 2013 по 2018 годы, на кафедре финансиста.

Антропометрические данные 

Рост - 183 см

Вес - 95 кг при 10 % жира

Рука - 45 см

Бедро - 72 см

Талия - 75 см

Ягодицы - 118 см

Достижения 

Сергей Скольский является победителем и призёром в следующих соревнованиях по пауэрлифтингу:

Выступления в 2012 году 
Чемпионат города Йошкар-Ола:

 юноши абсолютная — 

Чемпионат Республики Марий Эл:

 юноши абсолютная —

Выступления в 2013 году 
Чемпионат России:

 мужчины до 90 кг — 

Чемпионат Санкт-Петербурга:

 мужчины до 90 кг —

Выступления в 2014 году 
Чемпионат России:

 мужчины до 90 кг —

Выступления в 2017 году 
Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

 мужчины до 100 кг — .

Открытый кубок Восточной Европы:

 мужчины до 100 кг — 

 юниоры до 100 кг, абсолютная —

Выступления в 2019 году 
Чемпионат Европы

 мужчины до 100 кг — 

 юниоры до 100 кг, абсолютная — 

Кубок Европы

 мужчины до 90 кг — 

 юниоры до 90 кг, абсолютная — 

Кубок Восточной Европы

мужчины до 90 кг — 

 мужчины до 90 кг, абсолютная — 

Чемпионат Мира

мужчины до 90 кг, с допинг контролем — 

 мужчины до 90 кг, абсолютная с допинг контролем — 
мужчины до 90 кг, Про — 

 мужчины до 90 кг, абсолютная Про —

Личные результаты 
 Приседание со штангой — 355 кг.

 Жим лежа — 180 кг.

 Становая тяга — 280 кг.

 Лучший результат в сумме троеборья (пауэрлифтинг) — 835 кг (в юниорах).

 Рекордсмен мира среди юношей в приседании со штангой в экипировке — 355 кг.

Примечания

Ссылки 

 Скольский Сергей в ВКонтакте
 Скольский Сергей в Instagram
 Скольский Сергей в Facebook
 База данных соревновательного пауэрлифтинга. Скольский Сергей.
 Сергей Скольский: считая калории, помните о ЖБУ
 Сергей Скольский: 10 советов по увеличению силы в жиме лежа
 Интервью с молодым рекордсменом Сергеем Скольским
 Петербуржец Скольский выиграл домашний чемпионат Европы по пауэрлифтингу
 Русский силач собрал золото ЧМ и мировой рекорд к 23 годам.

Родившиеся 6 октября
Родившиеся в 1995 году
Родившиеся в Йошкар-Оле
Спортсмены по алфавиту
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по пауэрлифтингу
Чемпионы Европы по пауэрлифтингу
Чемпионы мира по пауэрлифтингу
Мастера спорта России